CPI steht als Abkürzung für:

 Carbon Preference Index, ein Erdölreifeparameter
 CasaPound Italia, italienische neofaschistische Bewegung
 Center for Public Integrity
 Characters per inch, Zeichen pro Zoll, siehe Schreibmaschinenschrift
 Chemische Prozessindustrie
 Commission Permanente Internationale de l’acétylène, Wirtschaftsverband, siehe European Industrial Gases Association
 Committee on Public Information, eine Propagandainstitution der US-Regierung
 Common Programming Interface, eine Anwendungsprogrammierschnittstelle von IBM
 Communist Party of India, Kommunistische Partei Indiens
 Consumer Price Index, siehe Preisindex
 Continuous Process Improvement, kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse, siehe Six Sigma
 Corruption Perceptions Index, siehe Korruptionswahrnehmungsindex
 Cost Performance Index, ein Begriff des Projektmanagement, siehe Earned Value Analysis
 Counts per inch, Registrierungen pro Zoll, siehe Punktdichte#Computermaus
 Cour pénale internationale, siehe Internationaler Strafgerichtshof
 CPI Books (vormals Chevrillon Philippe Industrie), französisches Buchdruckunternehmen
 CPI Motor Company, taiwanischer Moped- und Quadhersteller
 Cycles per Instruction, Taktzyklen pro Befehl des Mikroprozessor-Befehlssatzes, es ist der Kehrwert von Instructions per cycle

Abkürzung